Юрий Третий:

 Юрий Данилович (1281—1325) — московский князь в 1303—1325, великий князь Владимирский в 1318—1322, князь Новгородский в 1322—1325.
 Юрий III Слуцкий (1559—1586) — удельный князь Слуцкий (1578—1586).

См. также
 Георгий III
 Георг III
 Юрий II
 Юрий IV